Keh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Keh (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Nīkshahr (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar